Le tournoi de tennis de Brighton est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1994, classée en catégorie Tier II, se dispute du 18 au .

Jana Novotná remporte le simple dames. En finale, elle bat Helena Suková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Manon Bollegraf et Larisa Neiland.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brighton
 Saison 1994 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1994
Brighton
Sport en Angleterre en 1994
Tennis en octobre 1994